Manuel Montes de Oca (ministro) puede referirse a:
Manuel Montes de Oca, militar y político español, ministro de Marina, Comercio y Ultramar.
Manuel Augusto Montes de Oca, político argentino, ministro del Interior y de Relaciones Exteriores.